Trapani steht für:

 Trapani, Stadt auf Sizilien
 Freies Gemeindekonsortium Trapani, Freies Gemeindekonsortium von Sizilien

Trapani ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von Trapani, italienischer Heiliger, siehe Albertus Siculus
 Antonella Trapani (* 1991), Sängerin, siehe Queensberry (Band)
 Enzo Trapani (1922–1989), italienischer Szenenbildner, Drehbuchautor und Regisseur
 Rachel Legrain-Trapani (* 1988) französische Schönheitskönigin